hrabstwo Allegany (ang. Allegany County) w USA, w stanie Maryland
 hrabstwo Allegany (ang. Allegany County) w USA, w stanie Nowy Jork

Zobacz też 
 Hrabstwo Alleghany
 Hrabstwo Allegheny